Salqīn (arabiska: سلقين) är en subdistriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Idlib, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. Salqīn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Salqīn är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Salqīn. Salqīn är det största samhället i trakten.

Trakten runt Salqīn består till största delen av jordbruksmark. Runt Salqīn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Idlib (provins)